

Muziek 
Dirty Work (All Time Low), een muziekalbum van All Time Low
Dirty Work (Rolling Stones), een muziekalbum van The Rolling Stones
Dirty Work (Steely Dan), een muzieknummer uit 1972

Films 
Dirty Work (1933), een korte film van Laurel & Hardy uit 1933
Dirty Work (1985), een Amerikaanse film uit 1985
Dirty Work (1992), een Amerikaanse film uit 1992
Dirty Work (1998), een Amerikaanse film uit 1998
Dirty Work (2006), een Amerikaanse film uit 2006

Boeken 
Dirty Work (boek uit 1987), een boek uit 1987 van Nigel Cox
Dirty Work (boek uit 1988), een boek uit 1988 van Larry Brown